«Пассаж Яушевых» может односиться к одному из зданий торговых пассажей, построенных Торговым домом «Братья Яушевы» во главе с купцом первой гильдии Муллагали Яушевым в начале XX века:

 Пассаж Яушевых (Троицк)
 Пассаж Яушевых (Челябинск)
 Пассаж Яушевых (Костанай)
 Пассаж Яушевых (Ташкент)